Лос Лимонес има више значења:

 Лос Лимонес, Колонија Закатекас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Лимонес (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Лимонес (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Лимонес (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лимонес (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лимонес, Тетеските (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лимонес (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лимонес (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лимонес (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лимонес (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лимонес (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лимонес (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лимонес (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лимонес (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Лимонес (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Лимонес (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Лимонес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Лимонес (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Лимонес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Лимонес (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Лимонес (Апастла), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Лимонес (Буенависта де Куељар), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Лимонес (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Лимонес (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Лимонес (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Лимонес (Леонардо Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Лимонес (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Лимонес (Пунгарабато), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Лимонес (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Лимонес (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Лимонес (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Лимонес (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Лимонес (Езатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Лимонес (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Лимонес (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Лимонес, Ла Лома (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Лимонес (Чапа де Мота), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Лимонес (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Лимонес (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Лимонес (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Лимонес (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Лимонес (Лос Рејес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Лимонес (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Лимонес (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Лимонес (Амакузак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Лимонес (Куернавака), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Лимонес (Јекапистла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Лимонес (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Лимонес, Х. Гвадалупе Гомез (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Лимонес (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Лимонес (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Лимонес (Косолапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Лимонес (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Лимонес (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Лимонес (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Лимонес (Сан Мигел Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Лимонес (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Лимонес (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Лимонес (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Лимонес (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Лимонес (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Лимонес (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Лимонес (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Лимонес (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Лимонес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Лимонес, Уерта ла Барда (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Лимонес (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Лимонес (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Лимонес (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Лимонес (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Лимонес (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Лимонес (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Лимонес (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Лимонес (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Лимонес (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Лимонес, Дионисио Перез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Лимонес (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лимонес, Лос Пинос (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лимонес (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лимонес (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лимонес (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лимонес (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лимонес (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лимонес (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Лимонес (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лос Лимонес (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Лимонес, Ел Серо Пријето (Хуан Алдама), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Лимонес (Хучипила), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику